East Main Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 East Main Street Historic District (Connecticut), NRHP-Nr. 85000306
 East Main Street Historic District (Boyle County, Kentucky), NRHP-Nr. 86000640
 East Main Street Historic District (Jessamine County, Kentucky), NRHP-Nr. 94000840
 East Main Street Historic District (Louisiana), NRHP-Nr. 83000507
 East Main Street Historic District (Maine), NRHP-Nr. 91001815
 East Main Street Historic District (Massachusetts), NRHP-Nr. 89001498
 East Main Street Historic District (Mississippi), NRHP-Nr. 90001282
 East Main Street Historic District (Chautauga County, New York), NRHP-Nr. 83003893
 East Main Street Historic District (Otsego County, New York), NRHP-Nr. 95001282
 East Main Street Historic District (Rutherford County, North Carolina), NRHP-Nr. 05001450
 East Main Street Historic District (Transylvania County, North Carolina), NRHP-Nr. 09000638
 East Main Street Historic District (Highland County, Ohio), NRHP-Nr. 82003594
 East Main Street Historic District (Portage County, Ohio), NRHP-Nr. 85003123
 East Main Street Historic District (South Carolina), NRHP-Nr. 82003847
 East Main Street Historic District (Madison County, Tennessee), NRHP-Nr. 80003847
 East Main Street Historic District (Rutherford County, Tennessee), NRHP-Nr. 85001516
 East Main Street Historic District (Trousdale County, Tennessee), NRHP-Nr. 97000221
 East Main Street Historic District (Virginia), NRHP-Nr. 90002008

Siehe auch:
 East Main Street Commercial Historic District
 East Main Street Residential Historic District